Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1996/1997 — 96-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 28 сентября 1996 и закончился 26 апреля 1997 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Портадаун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997
1990-е годы в Северной Ирландии